

Sigle 
 Istituto ricerche esplosivistiche – Istituto di ricerca e museo dell'esplosivistica di Parma
 Institute of Radio Engineers – predecessore dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 InterRegioExpress – treno della Deutsche Bahn
 Istituzioni di ricovero e di educazione – ente pubblico veneziano di assistenza e beneficenza

Geografia 
 Ire – fiume, immissario del Lago di Annecy, Francia
 Iré-le-Sec – comune del dipartimento della Mosa, Francia
 Le Bourg-d'Iré – comune del dipartimento del Maine e Loira, Francia

Codici 
 IRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Irecê, Brasile
 ire – codice ISO 639-3 della lingua iresim

Altro 
 IRE – sigla di una particolare imposta sul reddito programmata dalla legge italiana ma mai entrata in vigore
 Ire – album dei Parkway Drive del 2015
 IRE - un'unità utilizzata per misurare l'ampiezza dei segnali video compositi